Hunter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ingrid L. Hunter
 John T. Hunter
 Preston E. Hunter
 William Hunter